Honoriusz – imię
 Honoriusz – zachodniorzymski cesarz (395-423)
 Honoriusz I – papież (625-638)
 Honoriusz II – antypapież (1061-1072)
 Honoriusz II – papież (1124-1130)
 Honoriusz III – papież (1216-1227)
 Honoriusz IV – papież (1285-1287)